Elizabeth Harrower (1918-2003) – attrice e sceneggiatrice statunitense
 Elizabeth Harrower (1928-2020) – scrittrice e giornalista australiana